Мухамед Коков (род. 29 января 1993, Баксан, Кабардино-Балкария, Россия) — российский профессиональный боец смешанных боевых искусств. В настоящий момент выступает в лиге ACA, где занимает девятое место в рейтинге бойцов лёгкого веса.

Биография 
Родился и вырос в городе Баксан Кабардино-Балкарской республики. С 1999 по 2010 год учился в Школе №2 города Баксана имени Али Асхадовича Шогенцукова. В юности начал занимался борьбой, грэпплингом и выступать на соревнованиях по боевому самбо, дебютировал в профессиональном ММА в 2013 году, основным стилем является борьба. По национальности - кабардинец.

Титулы и достижения 
 КМС по боевому самбо
 Чемпионат СКФО по боевому самбо 2010 года — ;
 Чемпионат России по грэпплингу ADCC 2010 года — ;
 Чемпионат России по грэпплингу FILA 2011 года — ;
 Чемпионат СКФО по грэпплингу — ;

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Победа
|align=center|18-7
|Венер Галиев
|Техническим нокаутом (травма ноги)
|ACA 140: Резников - Рамос
|17 июня 2022
|align=center|1
|align=center|2:17
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-7
|Павел Гордеев
|Решением (единогласным)
|ACA 134: Багов - Кошкин
|17 декабря 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|16-7
|Лом-Али Нальгиев
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACA 127: Керефов - Албасханов
|28 августа 2021
|align=center|3
|align=center|2:18
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|16-6
|Рашид Магомедов
|Решением (раздельным)
|ACA 120: Фроес - Хасбулаев
|26 марта 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-5
|Хердесон Батиста
|Решением (единогласным)
|ACA 115: Исмаилов - Штырков
|13 декабря 2020
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|15-5
|Эдуард Вартанян
|Решением (единогласным)
|ACA 110: Багов - Абдулаев
|5 сентября 2020
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-4
|Висхан Магомадов
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACA 104: Гончаров - Вахаев
|21 февраля 2020
|align=center|1
|align=center|3:38
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-4
|Магомедрасул Хасбулаев
|Решением (единогласным)
|ACA 94 Krasnodar
|30 марта 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-3
|Лом-Али Эскиев
|Решением (единогласным)
|ACB 89 Abdul-Aziz vs. Bagov
|8 сентября 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-3
|Мурад Мачаев
|Решением (единогласным)
|ACB 86 Balaev vs. Raisov 2
|5 мая 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-2
|Тайгро Коста
|Решением (единогласным)
|ACB 80 Burrell vs. Tumenov
|16 февраля 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-2
|Акоп Степанян
|Сабмишном (кимура)
|ACB 57 Yan vs. Magomedov
|15 апреля 2017
|align=center|3
|align=center|0:50
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
|Карлос Алешандре
|Решением (единогласным)
|ACB 50 Stormbringer
|18 декабря 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
|Абдуррахман Темиров
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACB 43 Battle of the Sura
|20 августа 2016
|align=center|3
|align=center|4:48
|Пенза, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|9-2
|Марат Балаев
|Решением (единогласным)
|ACB 31 - Magomedsharipov vs. Arapkhanov
|9 марта 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|9-1
|Забит Магомедшарипов
|Техническим нокаутом (травма руки)
|ACB 20 - Sochi
|14 июня 2015
|align=center|2
|align=center|3:57
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
|Марсело Рохо
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACB 15 - Grand Prix Berkut 2015 Stage 2
|21 марта 2015
|align=center|1
|align=center|4:51
|Нальчик, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
|Джихад Юнусов
|Сабмишном (кимура)
|OC - Oplot Challenge 102
|26 сентября 2014
|align=center|2
|align=center|N/A
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|Рахим Туркменов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Karachay-Cherkessia MMA Arashukov Cup
|23 июня 2014
|align=center|1
|align=center|1:30
|Хабез, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Ахмед Мирзаев
|Сабмишном (удушение сзади)
|OFS - Octagon Fighting Sensation
|11 мая 2014
|align=center|1
|align=center|1:58
|Ярославль, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Ермек Тлауов
|Решением (единогласным)
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 5
|6 апреля 2014
|align=center|2
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Джихад Юнусов
|Сабмишном (удушение сзади)
|Absolute Championship Berkut  - Grand Prix Berkut 2
|9 марта 2014
|align=center|2
|align=center|1:12
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Василий Войтехович
|Сабмишном (удушение север-юг)
|OC - Oplot Challenge 93
|21 декабря 2013
|align=center|1
|align=center|1:16
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Владислав Степанов
|Сабмишном (удушение сзади)
|KBR MMA - President's Cup
|10 марта 2013
|align=center|1
|align=center|2:03
|Кабардино-Балкария, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Даниял Асельдеров
|Сабмишном (удушение сзади)
|OC - Oplot Challenge 28
|19 января 2013
|align=center|3
|align=center|4:30
|Харьков, Украина
|

Ссылки 
 Профиль Мухамеда Кокова на сайте Sherdog
 Профиль Мухамеда Кокова на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Кабардино-Балкарии
Бойцы смешанных единоборств России